Асияна (Асиана, Асиян) — женское арабское, казахское и турецкое имя, в переводе с арабского языка (عزاء) — «утешающая» (утешение).

Другие значения 
 Асиян (Ашиян) — музей турецкого поэта Тевфрика Фикрета в Стамбуле.
 Асиян (Ашиян) — кладбище в Турции, расположенное между крепостью Румелихисар и микрорайоном Бебек в Стамбуле.
 Асияна Эйрлайнс — южнокорейская авиакомпания, выполняющая рейсы по 12 внутренним и 82 международным направлениям в 21 страну, член глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance.